Elvira von Kastilien ist der Name folgender Personen:

 Elvira von Kastilien (Toulouse) (~1080–nach 1151), uneheliche Tochter von König Alfons VI. von Kastilien, Ehefrau von Raimund IV. von Toulouse 
 Elvira von Kastilien (Sizilien) (1100–1135), Tochter von König Alfons VI. von Kastilien, Ehefrau von Roger II. von Sizilien